Betro (Kemlagi)
 Betro (Sedati)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing